Osoby o tym nazwisku:
 Edward Brydak − polski prawnik, żołnierz podziemia, działacz społeczny
 Ewa Dróbecka-Brydak − polska okulistka
 Jędrzej Brydak − polski litograf, rysownik i malarz
 Lidia Brydak − polska mikrobiolog i wirusolog